A Liga Celta de Rugby de 2012-13 ou RaboDirect Pro12 2012-13 é a XII temporada torneio europeo do rugby da Celtic League e a segunda com RaboDirect como patrocinador do título. 
A Celtic League que envolve 4 times provinciais da Irlanda, 4 times regionais do País de Gales, 2 times super-distritais da Escócia e 2 equipes da Itália (uma franquia regional e um clube).
Nesse ano tem uma novidade: a substituição do Aironi Rugby, de Viadana, pelo Zebre Rugby, de Parma, como um dos times italianos na competição.

Equipes

Fórmula de disputa

A fórmula de disputa é muito simples: as 12 equipes se enfrentam em turno e returno, totalizando 22 rodadas na temporada regular. Os 4 primeiros colocados garantem vaga no mata-mata final, com o primeiro colocado recebendo o quarto colocado e o segundo colocado recebendo o terceiro colocado. A final será disputada no dia 25 de maio na casa da equipe com melhor campanha na temporada regular.

1a fase

Classificação

Semifinais

Final

Campeão

Ver também 
 Liga Celta de Rugby

Ligações externas
 http://www.rabodirectpro12.com/ site oficial

2012 no rugby
2013 no rugby